Вражалице могу бити:

 Вражалице (Пале-Прача), насељено мјесто у општини Пале-Прача, Федерација БиХ, БиХ;
 Вражалице (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ.